Jakubina – imię żeńskie
 Raczkowa Czuba lub Jakubina – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich